Het tennistoernooi US Open werd in 2009 bij de vrouwen voor de 123e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 31 augustus tot en met 13 september. De oorspronkelijke datum voor de finale was zaterdag 12 september, maar door hevige regen werd deze verschoven naar zondag. Titelverdedigster was Serena Williams – zij won vorig jaar het toernooi, maar verloor dit jaar in de halve finale van Kim Clijsters, die op zondag ook de finale won van Caroline Wozniacki met 7-5 en 6-3.

Geplaatste speelsters

Toernooisamenvatting 
De US Open begon met de nederlagen van veel geplaatste speelsters; onder andere Ana Ivanović (11) en Virginie Razzano (16) kwamen niet verder dan de eerste ronde. In de tweede ronde vielen ook nog eens de als vierde en als vijfde geplaatste speelsters uit: Jelena Dementjeva verloor van de achttien­jarige Melanie Oudin en Jelena Janković verloor van Jaroslava Sjvedova.

Door hevige regen zijn de twee halve finales tussen Kim Clijsters - Serena Williams en Yanina Wickmayer - Caroline Wozniacki uitgesteld. De oorspronkelijke datum was vrijdag 11 september. Later werd beslist om deze te verschuiven naar zaterdag 12 september. Ook op deze zaterdag regende het hevig. De finale werd verschoven naar zondag 13 september en werd gewonnen door de Belgische Kim Clijsters, die pas sinds één maand speelde en binnenkwam via een wildcard.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2009